Gheorghe - nume de familie sau prenume masculin :

Sfântul Gheorghe 
Uneori scris Sfântu Gheorghe, este un nume care poate fi:
 Numele unui personaj beatificat de creștini.
 Numele mai multor localități din diferite județe ale României (Covasna, Giurgiu, Ialomița, Mureș și Tulcea)
 Numele brațului cel mai sudic dintre cele trei brațe care formează Delta Dunării, înainte de vărsarea fluviului în Marea Neagră

Personalități numite Gheorghe

Personalități cu numele de familie Gheorghe 
 Andrei Gheorghe
 Ion Gheorghe (poet)
 Ion Gheorghe (general)
 Tudor Gheorghe

Personalități cu prenumele Gheorghe

Personalități numite George

Poeți, scriitori și publiciști

Artiști plastici 
 George Apostu

Vezi și 
 Ghiță (nume)
 Guță (nume)

 Listă de zile onomastice
 St. George (dezambiguizare)
 St. George Island (dezambiguizare)

Legături externe 
 Cel mai mare Gheorghe al românilor, 23 aprilie 2011, Dan Arsenie, Evenimentul zilei

Nume
Prenume masculine
Prenume masculine românești
Nume de familie românești